

Onomastica
Prokop – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Procopio

Persone
Adolf Prokop (1939-2002) – arbitro di calcio tedesco
Dominik Prokop (1997) – calciatore austriaco
Gunnar Prokop (1940) – allenatore di pallamano austriaco
Hubert Prokop (1909–...) – cestista cecoslovacco
Ladislav Prokop (1917–...) – cestista cecoslovacco, fratello di Hubert
Liese Prokop (1941-2006) – multiplista e politica austriaca
Martin Prokop (1982) – pilota di rally ceco
Matt Prokop (1990) – attore statunitense
Michal Prokop (1981) – ex biker e BMXer ceco